Tom Byron, nome artístico de Thomas Bryan Taliaferro, Jr. (Houston, 4 de abril de 1961) é um ator pornográfico e diretor americano. Ele é descendente de italianos e é um ex-aluno da Universidade de Houston. É também creditado em alguns filmes como Tom Byrom, Tommy Byron. Membro da XRCO e do Hall da Fama da AVN, ele é um dos atores mais reconhecidos no ramo pornô.

Prêmios 
 1984: CAFA Best Actor for Private Teacher
 1984: CAFA Best Supporting Actor for Sister Dearest
 1985: AVN Best Couples Sex Scene - Film for Kinky Business
 1985: XRCO Stud of the Year
 1985: XRCO Video Stallion
 1990: AVN Best Couples Sex Scene - Video for The Chameleon
 1991: F.O.X.E Male Fan Favorite
 1992: AVN Best Actor - Video for Sizzle
 1992: F.O.X.E Male Fan Favorite
 1996: XRCO Best Actor (Single Performance) for Flesh
 1996: XRCO Best Anal or DP Scene for Car Wash Angels
 1997: XRCO Best Actor for Indigo Delta
 1997: XRCO Best Anal Scene for Behind the Sphinc Door
 1997: XRCO Male Performer of the Year
 1998: AVN Best Actor - Video for Indigo Delta
 1998: AVN Best Gonzo Series for Cumback Pussy
 1998: AVN Male Performer of the Year
 1998: XRCO Best Gonzo Series for Whack Attack
 1999: AVN Male Performer of the Year
 1999: F.O.X.E Male Fan Favorite
 2000: AVN Best Supporting Actor - Video for LA 399
 2008: AVN Best Actor - Film for Layout
 2008: AVN Best Couples Sex Scene - Film for Layout
 2010: AVN Award – Best Supporting Actor – Throat: A Cautionary Tale
 2010: XBIZ Award – Male Porn Star of the Year (People's Choice)
 2011: AVN Award – Best Actor – The Big Lebowski: A XXX Parody
 2012: F.O.X.E Male Fan Favorite

Ligações externas 

 Página oficial Tom Byron Pictures
 
 
 
 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Houston